Leistungsregelung steht für:

 in der Hydraulik das Load-Sensing
 bei Elektrogeräten die Phasenanschnittsteuerung
 in der Energietechnik die Regelung mit dem Stelltransformator

Siehe auch:
 Regelleistung